Отделе́ние:

 Отделение — тактическая единица в вооружённых силах.
 Отделение — подразделение, филиал какого-либо учреждения (в том числе военного):
 Почтовое отделение — объект почтовый связи, осуществляющий приёмку, сортировку, отправку, обработку и доставку почты.
 Отделение РАН — структурная единица Российской академии наук; 3 региональных отделения и 9 отраслевых (см. структура РАН)
 Охранное отделение — название местных органов департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, ведавших политическим сыском.
 Отделение железной дороги — структурное подразделение железной дороги. 
 Отделение — процесс отделения чего-либо от чего-либо (сепарация, декантация, отделение церкви от государства и т. п.).
 Отделение — отгороженная часть помещения (подвала, склада, судна), обособленная часть какого-нибудь вместилища (отделение в столе, коробке, бумажнике).
 Машинное отделение  — помещение или помещения на судне, предназначенные для размещения машин и механизмов.
 Отделение — самостоятельная часть какого-нибудь вечера, театрального представления, концерта и т. п.
 «Отделение» — название одной из акций Петра Павленского.

См. также  
 Отдел
 Отделение «Выход» — российское музыкальное издательство.
 Сепаратизм
 Изоляция